Kisvölgy (Krišlovce), település Szlovákiában a Sztropkói járásban
 Kisvölgy (Malá Dolina), település, Nagyvölgy része Szlovákiában, a Nyitrai járásban